

Wydarzenia 

 Egipska ekspedycja wojskowa w głąb Sudanu; uczestniczył w niej również oddział Greków.

Przypisy